Cette page présente le bilan saison par saison du Royal Evere White Star Hockey Club.

Bilan saison par saison

Championnat gazon

Messieurs

Dames

Championnat salle

Messieurs

Dames

Légende 

 Statistiques Championnat
 Pts = Points
 J   = Matchs joués
 V   = Victoires
 N   = Matchs nuls
 D   = Matchs perdus
 Bp  = Buts pour
 Bc  = Buts contre

Références 

Royal Evere White Star Hockey Club